Попаян — город в Колумбии, центр департамента Каука.
 Попаян — коммерческий аэропорт, расположенный в нескольких минутах ходьбы от центра города Попаян.

См. также 
 «Университарио Попаян» — бывший колумбийский футбольный клуб, базировавшийся в городе Попаян, в департаменте Каука.